NMBS Type 12 kan verwijzen naar 1 van de volgende locomotieven:

 NMBS Type 12 (1872)
 NMBS Type 12 (1888)
 NMBS Type 12 (1939)